Cet article détaille la saison 2018-2019 du club de handball féminin du Metz Handball.

Description

Transferts

Effectif

Équipe féminine 2018-2019 

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Gardiennes de but

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center|Ailières

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center|Arrières

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center|Demi-centre

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center|Pivots

Parcours en championnat

Saison régulière 

| colspan="8" align="center" bgcolor="white" | MATCHS ALLER

| colspan="8" align="center" bgcolor="white" | MATCHS RETOUR

|- align="center"
|colspan="8" bgcolor=#E5E5E5| Metz termine premier de la saison régulière et affrontera Toulon Saint-Cyr, , au premier tour de la phase finale.

Phase finale 

* : équipe à domicile.

Statistiques individuelles

Parcours européen 

| colspan="8" align="center" bgcolor="white" | PHASE DE GROUPES

|- align="center"
|colspan="8" bgcolor=#E5E5E5| Metz qualifié pour le tour principal avec cinq points conservés.
|- align="center"
| colspan="8" align="center" bgcolor="white" | TOUR PRINCIPAL

|- align="center"
|colspan="8" bgcolor=#E5E5E5| Metz termine premier de son groupe et se qualifie pour les quarts de finale. Il affronte le CSM Bucarest au tour suivant.
|- align="center"
| colspan="8" align="center" bgcolor="white" | PHASE A ÉLIMINATION DIRECTE 

|- align="center"
|colspan="8" bgcolor=#E5E5E5| Metz élimine Bucarest et se qualifie pour le dernier carré de la Ligue des champions.
|- align="center"
| colspan="8" align="center" bgcolor="white" | DERNIER CARRÉ

|- align="center"
|colspan="8" bgcolor=#E5E5E5| Metz termine à la quatrième place du Final Four.

Coupe de France

Statistiques individuelles

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel du club

Metz Handball
Metz